Venezuela:
 Acarigua (rijeka)
 Acarigua (grad), u saveznoj državi Portuguesa